Рековата има више значења:

 Рековата (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рековата, Гвенобеачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рековата, Текомичи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рековата (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рековата (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рековата (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику